Das Cleveland Classic 2018 fand vom 2. bis 5. Februar 2018 in Cleveland, Ohio, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2017/18 und gehörte zur Kategorie PSA 50.

Vorjahressiegerin war Camille Serme, die nicht erneut antrat. Joelle King setzte sich im Endspiel gegen Raneem El Weleily mit 11:8, 11:8 und 11:8 durch.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Marina de Juan Gallach einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 50.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2018
PSA World Tour der Damen 2017/18